A categoria até 57 kg feminino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2019 foi disputada em 9 de agosto no Ginásio Polideportivo 1 com 10 judocas, cada uma representando um país.

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

  Rafaela Silva, do Brasil, perdeu a medalha de ouro por violação de doping. 

Até 57 kg feminino
57 kg -